Okręty US Navy o nazwie USS  "Nahma":

Pierwszy "Nahma" (YFB-1)  był małym promem - okrętem patrolowym, który został zbudowany w 1902 i służył w Nowym Orleanie podczas I wojny światowej.
Drugi "Nahma" (SP-771) był okrętem patrolowym używanym głównie jako eskortowiec brytyjskich statków na Morzu Śródziemnym w czasie I wojny światowej.

Nahma